Red Covered Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Red Covered Bridge (Illinois), ID-Nr. 75000640
 Red Covered Bridge (Pennsylvania), ID-Nr. 80003597
 Red Covered Bridge (Vermont), ID-Nr. 74000232